Andrea Tafi, artiste italien du Trecento, actif entre 1300 et 1325.
 Andrea Tafi (né en 1966), cycliste italien.